Прем'єр-ліга Азербайджану 2007–2008 — 16-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном вперше став Інтер.

Клуби

Турнірна таблиця 

|}
Примітки: 
1. Клуб Хазар-Ланкаран взяв участь у Кубка УЄФА 2008—2009 як переможець Кубку Азербайджану 2007—2008
2. Клуб Масалли знявся з наступного розіграшу Прем'єр-Ліги 8 липня 2008 року.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на rsssf 
 Чемпіонат Азербайджану з футболу на soccerway 

2007—2008
Азербайджан
Азербайджан
2007 в азербайджанському спорті
2008 в азербайджанському спорті